Следобедна любов може да се отнася за:
 Следобедна любов (филм, 1957), филм на Били Уайлдър
 Следобедна любов (филм, 1972), филм на Ерик Ромер